Ganzow bezeichnet:

 Ganzow (Gadebusch), Ortsteil von Gadebusch, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Ganzow (Heiligengrabe), Wohnplatz von Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Außerdem ist Ganzow der Familienname von:
 Astrid Ganzow, später Astrid Stienen (* 1979), deutsche Triathletin und Ironman-Siegerin